agora – rynek w starożytnej Grecji
 Agora SA – polska spółka medialna
 Agora – rosyjska organizacja pozarządowa
 Agora Bytom – galeria handlowa w Bytomiu
 agora – moneta w Izraelu
 Agora – film z 2009 roku
 Agora – polska grupa literacka
 „Agora” – polskie czasopismo literackie

Zobacz też 
 Angora